Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2012 проводился с 16 по 18 марта 2012 года в городе Адельбоден.

В чемпионате принимало участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала команда Glarus (скип Мартин Риос; команда под руководством этого скипа стала чемпионом 1-й раз в истории чемпионата), победившая в финале команду Biel-Touring (скип Mike Reid). Бронзовые медали завоевала команда Lausanne Olympique II (скип Stewart Dryburgh).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, выходят по две лучшие команды из каждой группы. Они по олимпийской системе играют полуфиналы; победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2012
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2012

Март 2012 года
Спорт в Швейцарии в 2012 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд